Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 62-es, továbbá 62A, illetve 60-62 jelzésű villamosok:

Magyarország 

 62-es villamos (Budapest)
 62A villamos (Budapest)

Ausztria 

 62-es villamos (Bécs)
 60-62 villamos (Bécs)megszűnt

Belgium 

 62-es villamos (Brüsszel)